De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1973 werden op 20 en 21 februari 1973 gereden op de ijsbaan De Smelt te Assen. Dit was de eerste editie waarbij ook de meisjes streden om de wereldtitel bij de junioren.

De Canadese Sylvia Burka en de Nederlander Jan Heida werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1973
Schaatsen in Drenthe
Sportevenement in Assen
 1973
schaatsen 1973